Уї́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Уїльського району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Уїл.

Населення — 6833 особи (2009; 7254 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Уїльського району